Magyarország
Abaháza, megszűnt település az egykori Szatmár vármegyében

 Szlovákia
Abaháza, megszűnt település az egykori Zemplén vármegyében